Бугамбилија има више значења:

 Бугамбилија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бугамбилија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бугамбилија, Гранха (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бугамбилија (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бугамбилија (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бугамбилија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бугамбилија, Ериберто Менендез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бугамбилија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику